Automatyczny system nawigacyjny - system składający się z naziemnej i pokładowej aparatury określającej automatycznie położenie samolotu lub okrętu, zapewniającej możliwość automatycznego bądź ręcznego kierowania nimi.

Marynarka wojenna
Wojska lotnicze